Les Compagnons de la Marjolaine (1855), opéra-comique en un acte d'Aristide Hignard, livret de Jules Verne et Michel Carré ;
 Les Compagnons de la Marjolaine, drame en six actes et neuf tableaux, de Jules Dornay et Léon Pournin, musique de Charles Diache, théâtre du Prince-Impérial (23 décembre 1868), pièce imprimée chez E. Dentu éditeur à Paris en 1868.
 Les Compagnons de la Marjolaine (1881), deuxième partie des Les Convulsionnaires de Paris, roman de Henri Gourdon de Genouillac ;
 Les Compagnons de la Marjolaine (1952), pièce en trois actes de Marcel Achard.

Voir aussi
 Compagnons de la Marjolaine, chanson populaire française du